Хёльцль — фамилия.
 Хёльцль, Вероника (в замуж. Хубер, Вероника) — австрийская кёрлингистка и тренер.
 Хёльцль, Катрин (род. 1984) — немецкая горнолыжница, чемпионка мира 2009 года в гигантском слаломе и обладательница малого Хрустального глобуса Кубка мира 2009/10 в этой же дисциплине.
 Хёльцль, Моника — австрийская кёрлингистка.
 Хёльцль, Франц (род. 1946) — австрийский шахматист, международный мастер (1985).